{{desambiguació|Soiuz (transcripció del rus Союз, transliteració Sojuz)}}
 Soiuz (nau espacial), nau espacial i també el coet portador que la col·loca en òrbita.
 Soiuz (família de coets), és un vehicle de llançament d'un sol ús fabricat per TsSKB-Progress a Samara.
 Soiuz TMA-14, missió espacial a l'Estació Espacial Internacional del 2009.
 Soiuz 11, missió espacial que per primera vegada reeixí a visitar la primera estació espacial.
 Programa Soiuz''', programa de viatge espacial tripulat iniciat per la Unió Soviètica als anys 60.